NT of Nt kan verwijzen naar:

Geografie
Northwest Territories, een territorium van Canada;
Noordelijk Territorium, een gebied in Australië;
New Territories, een gebied in Hong Kong;
 "National Trail", een onderdeel van de National Park Service;
NT is de code van de staat waarin de fictieve stad Springfield (fictieve plaats) uit The Simpsons ligt.

Bedrijven/producten
Windows NT, een besturingssysteem van Microsoft;
Zeppelin NT, een Duits luchtschip uit de jaren 90;

Overig
Profiel natuur en techniek, een van de vakkenpakketten in de tweede fase van het Nederlands voortgezet onderwijs;
Nucleotide, een bouwsteen van het DNA;
Niton, de oude naam van het element Radon;
Het Nieuwe Testament, een verzameling religieuze geschriften behorend tot het christendom;
De National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty, een charitatieve instelling in het Verenigd Koninkrijk;
Neurotypisch, 'doorsnee' neurologische en psychologische ontwikkeling van de hersenen (meestal gebruikt als tegenhanger van autistisch); 
Het Nationale Toneel, Haags toneelgezelschap.